Румбах - топоним:

 Румбах — коммуна в Германии.
 Румбах — река в Германии.

См. также 
 Румб
 Румба
 Румбо